

Musica 
 Candies  – gruppo musicale giapponese
 Candies  – gruppo musicale italiano
 Candies  – traccia dell'album Bacharach for president, Bruno Maderna Superstar! dei Maisie del 2003

Altro 
 Candie's  – marca di abbigliamento

Pagine correlate 
 Candy